Nycander är ett svenskt efternamn som 2015 bars av 68 personer och kan syfta på:

Personer
 Aina Nycander (1905–1982), svensk psykoterapeut.
 Carl Nycander (1831–1909), gymnastikpedagog
 Emil Nycander (1859–1927), kemist, företagare
 Fredrik Nycander (1867–1944), författare
 Gunnar Nycander (1900–1964), svensk läkare.
 Marie-Louise af Forsell (1823–1852, från 1847 Nycander), dagboksförfattare
 Maud Nycander, (född 1960), svensk dokumentärförfattare och filmare.
 Oscar Nycander (1857–1932), företagare och genealog
 Svante Nycander (född 1933), svensk journalist och författare.

Svenska efternamn